

Musica 
 The Ascension – album di Glenn Branca del 1981
 The Ascension – album degli Otep del 2007
 The Ascension – album di Phil Wickham del 2013
The Ascension – album di Sufjan Stevens del 2020

Altro 
 The Ascension – tag team di wrestler professionisti

Pagine correlate 
 Ascension